Le tournoi de tennis d'Ogden est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978, classée en catégorie Futures, se dispute du  au .

Caroline Stoll remporte le simple dames. En finale, elle bat Carrie Meyer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Kiyomura et Valerie Ziegenfuss.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Ogden
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1978
Ogden
Tennis aux États-Unis en 1978
Tennis en janvier 1978
Tennis en février 1978